Próchniak:
 Anna Próchniak
 Edward Próchniak
 Paweł Próchniak